Arenaria – roccia di origine sedimentaria
Arenaria – genere di piante della famiglia delle Caryophyllaceae
Arenaria – genere di uccelli della famiglia delle Scolopacidae